Giovanni Antonio Licinio detto il Sacchiense (1515-1576) – pittore

 Giovanni Antonio Licinio detto da Lodi (1465-1520) – pittore di vetrate e vetraio